Harmstorf bezeichnet:

 Harmstorf, Gemeinde im Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Harmstorf, Ortsteil der Gemeinde Bentwisch, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Harmstorf, Ortsteil der Gemeinde Dahlem (Niedersachsen), Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Reederei Harmstorf & Co., deutsche Reederei
 Harmstorf-Gruppe, ehemalige deutsche Werft
 Raimund Harmstorf (1939–1998), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Harmsdorf